Галбени има више значења:

 Галбени (Николаје Балческу), насеље у округу Бакау у Румунији
 Галбени (Филипешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Галбени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Галбени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији